

Patronyme 
 Achille-Jacques Fédel, (1795-1849), architecte et ornemaniste français.
 Albert Fedel, (1870-1961), professeur agrégé de lettres et syndicaliste français.

Monument 
 La maison Fedel à Auch.

 Références 

Homonymie
Homonymie de patronyme